Cernobîl se poate referi la:

 Cernobîl, oraș din Ucraina care a dat numele centralei (a nu se confunda cu orașul-fantomă Prîpeat)
 Zona de excludere Cernobîl, cuprinzând orașele-fantomă Cernobîl și Prîpeat
 Centrala nucleară de la Cernobîl, constând  (la momentul accidentului din 1986) din patru reactoare funcționale și două aflate în construcție
 Accidentul nuclear de la Cernobîl, petrecut în 1986, cel mai grav accident nuclear din istorie
 Lichidatorii de la Cernobîl, personalul civil și militar chemat să se ocupe de lichidarea consecințelor dezastrului
 Cernobîl, serial produs de Sky și HBO, care dramatizează accidentul nuclear și evenimente ulterioare
 Cernobîl. Zona de excludere, serial rusesc, difuzat începând cu 2014
Chernobyl Diaries, film horror american din 2012

 S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, joc video de tip shooter